Carlos Zárate kan henvise til flere personer.

 Carlos Zárate Fernández – En spansk cykelrytter (f. 1980)
 Carlos Zárate (bokser) – En mexikansk bokser (f. 1951), der var verdensmester i bantamvægt 1976-1979.